

Patronyme 
 Alberto Korda (1928-2001), photographe cubain ;
 Alexander Korda (1893-1956), réalisateur et producteur hongrois ;
 Jessica Korda (née en 1993), golfeuse américaine, fille de Petr Korda ;
 Nelly Korda (née en 1998), golfeuse américaine, fille de Petr Korda ;
 Petr Korda (né en 1968), joueur de tennis tchèque ;
 Philippe Korda (né en 1960), auteur, consultant et créateur d’entreprise français ;
 Sebastian Korda (né en 2000), joueur de tennis américain, fils de Petr Korda, ;
 Vincent Korda (1896-1979), chef décorateur de cinéma hongrois ;
 Zoltan Korda (1895-1961), réalisateur, producteur et scénariste britannique d'origine hongroise.

Autre 
 Korda & Company, entreprise française créée par Philippe Korda.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif